Catalaans voor Heilig Kruis
 Plaatsnamen in Catalonië, zoals:
Santa Creu (l'Ametlla del Vallès)
Santa Creu (Montferrer i Castellbò)
 De naam van kerken en andere bouwwerken in Catalonië, zoals:
 Hospital de Sant Pau (Catalaans: Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau), een ziekenhuis in Barcelona